Lounassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lounassaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Lounassaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar